Le nom Virgil désigne notamment :
 Virgile 
 Virgil, film de Mabrouk el Mechri sorti en 2005 
 Virgil, nom de ring du catcheur américain Mike Jones 
 Virgil Minelli, personnage de la série télévisée américaine Mentalist

Personnalités portant ce prénom  

 Virgil Akins (1928-2011), boxeur américain 
 Virgil Breetveld (1967-), footballeur néerlandais 
 Virgil Brill (1940-), photographe d'art français 
 Virgil Donati (1958-), batteur australien 
 Virgil Exner (1909-1973), stylicien automobile 
 Virgil Finlay (1914-1971), illustrateur de magazines fantastiques, d'horreur ou de science-fiction américain 
 Virgil Fox (1912-1980), organiste concertiste américain 
  (homonymie) dont : 
 Virgil Gheorghiu (1916-1992), écrivain roumain auteur de La Vingt-cinquième Heure et Pourquoi m'a-t-on appelé Virgil ? 
 Virgil Gheorghiu (1903-1977), poète, pianiste et critique musical roumain 
 Virgil Griffith (1983-), hacker américain, auteur de WikiScanner 
 Virgil Grissom (1926-1967), deuxième astronaute américain dans l'espace, le premier à y retourner, mort lors d'un test pour la mission Apollo 1 
 Virgil Hill (1964-), boxeur américain 
 Virgil Ierunca (1920-2006), philosophe, poète et critique littéraire roumain, qui a aussi écrit sous le pseudonyme de Virgil Untaru 
 Virgil Riley Runnels, Jr. connu en tant que Dusty Rhodes (1945-), catcheur américain 
 Virgil Ross (1907-1996), dessinateur de dessins animés américain 
 Virgil Solis (1514-1562), illustrateur et graveur allemand 
 Virgil Tănase (1945-), écrivain, dramaturge et traducteur roumain 
 Virgil Thomson (1896-1989), compositeur américain 
 Virgil Untaru : voir Virgil Ierunca 
 Virgil van Dijk (1991-), footballeur international néerlandais
 Virgil Vasquez (1982-), joueur américain de baseball 
 Virgil W. Vogel (1919-1996), réalisateur, monteur et scénariste américain 
 Virgil Widrich (1967-), réalisateur, scénariste, cinéaste et artiste multimédia autrichien

Toponyme 

 Virgil, municipalité du Dakota du Sud ;
 Virgil, un village du comté de Kane dans l'Illinois ;
 Virgil, ville située au Kansas ;
 Virgil, une ville située dans le comté de Cortland, dans l'État de New York ;
 Virgil, une census-designated place située dans l’État de New York.

Homonymie de prénom
Nom de ring